Telluraves é um clado de aves recém proposto com conteúdo controverso. Com base na maioria dos estudos genéticos recentes, o clado une uma variedade de grupos de aves, incluindo os australavianos (passeriformes, papagaios, seriemas e falcões), bem como os asiáticos afroavianos (incluindo aves de rapina e pica-paus). Eles aparenta ser o grupo irmão de um clado recém-definido centrado nos Aequornithes.

Neognatas